

Persone
 Chōsokabe Chikakazu – samurai giapponese
 Chōsokabe Chikatada – militare giapponese
 Chōsokabe Kanetsugu – samurai e daimyō giapponese
 Chōsokabe Kunichika – daimyō giapponese
 Chōsokabe Morichika – samurai e daimyō giapponese
 Chōsokabe Motochika – daimyō giapponese
 Chōsokabe Nobuchika – militare giapponese

Altro
 Clan Chōsokabe – clan di samurai del Giappone medievale